Der Challenge Cup 1999 (aus Sponsoringgründen auch als Silk Cut Challenge Cup bezeichnet) war die 98. Ausgabe des jährlichen Rugby-League-Turniers Challenge Cup. Im Finale gewannen die Leeds Rhinos 52:16 gegen die London Broncos und gewannen damit das Turnier zum 11. Mal.

Erste Runde 

Die Spiele der ersten Runde fanden zwischen dem 5. und 13. Dezember 1998 statt.

Zweite Runde 

Die Spiele der zweiten Runde fanden am 19. und 20. Dezember 1998 statt, abgesehen von zwei verschobenen Spielen, die am 2. Januar 1999 nachgeholt wurden.

Dritte Runde 

Die Spiele der dritten Runde fanden am 31. Januar und am 1. Februar statt.

Vierte Runde

Fünfte Runde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Der Challenge Cup 1999 auf rugbyleagueproject.org
 Ergebnisliste auf rugby-league-world.com

1999
Rugby 1999